Liisi est un prénom féminin estonien et finnois dérivé de Lisa. Liisi est aussi un toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (1972-2019), poète et traductrice estonienne
Liisi Oterma (1915-2001), astronome finlandaise
Liisi Rist (née en 1991), coureuse cycliste estonienne

Toponyme

Liisi, île

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais